Нина Касаткина:
 Касаткина, Нина Афанасьевна (1946—1986) — полный кавалер Ордена Трудовой Славы, бригадир маляров-штукатуров.
 Касаткина, Нина Сергеевна (род. 2000) — российская волейболистка.